Мирослав Дворжак:
 Дворжак, Мирослав (1951—2008) — чехословацкий хоккеист.
 Дворжак, Мирослав (род. 1987) — чешский двоеборец.
 Дворжак, Мирослав (род. 1991) — чешский фигурист. Примечания